La pistole est une monnaie utilisée dans divers pays. En France, le mot pistole a servi à désigner l'écu espagnol.
 La pistole, PISTOLES est une marque enregistrée auprès de l'INPI de Barry Callebaut France pour désigner divers produits alimentaires notamment à base de chocolat.
 La pistole est l'appellation francisée d'un pruneau dénoyauté et aplati fait du fruit du prunier perdrigon. Ce dernier est notamment cultivé en Provence, dans le Var dans la région de Brignoles.
 La pistole, l'ancêtre du pistolet.